2 miejscowości w Estonii:
 Vissuvere – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Kolga-Jaani.
 Vissuvere – wieś w prowincji Järva, w gminie Väätsa.